Лев Тарасов: Тарасов, Лев Асланович (1911—2007) — французский писатель Анри Труайя.
 
 Тарасов, Лев Сергеевич (1927—1998) — советский геохимик, лауреат Государственной премии СССР (1977).
 Тарасов, Лев Фёдорович (1927—2003) — советский футболист.